1918 — одна́ ты́сяча девятьсо́т восемна́дцать — может означать:

 1918 — натуральное число между 1917 и 1919.
 1918 год — невисокосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1918 — остаток сверхновой в созвездии Золотая Рыба.

В литературе 
 1918 год в литературе

В искусстве 
 1918 год в кино
 1918 год в театре

В музыке 
 1918 год в музыке

В науке 
 1918 год в науке